Солчино — название населённых пунктов:

Россия 
 Солчино — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Солчино — деревня в Пичаевском районе Тамбовской области.